Каспийская минога, или волжская минога (), — вид проходных пресноводных бесчелюстных из семейства миноговых. Существует две формы каспийской миноги. Мелкая разновидность имеет длину до 31 сантиметра. Более крупная достигает длины 55 сантиметров и веса до 200 граммов.

Описание 
Как и все миноги, имеет круглый рот и скелет без костей. Тело напоминает червя. 2 спинных плавника. Кожа лишена чешуи и покрыта слизью. Воронковидный рот-присоска, зубы роговые, притуплённые: 1 зуб на верхнечелюстной пластинке и 5 зубов на нижнечелюстной. Имеются тупые зубы на присоске и языке. Тело окрашено в ровный серый цвет.

Биология 
Проходной вид. На нерест миноги поднимаются вверх по рекам (Волга, Кура, реже Терек и Урал). Ход начинается в конце сентября и продолжается до середины декабря. После зимнего отдыха (питание прекращается уже в начале миграции) нерест продолжается с марта по май. Самки мечут икру в гнёзда —углубления галечного или песчаного дна на отмелях с сильным течением. Гнёзда обустраивают самцы. Плодовитость миноги в Волге 32,6 тысяч икринок, в Куре 24 тысячи. Икра донная, клейкая. В Волге нерест проходит в конце мая и начале июне при температуре 16. Икрометание происходит единовременно. Отнерестившиеся миноги погибают. Личинки молодых миног — пескоройки — живут на песчаных отмелях, обычно зарываясь в песок. Выклев происходит через 9—11 дней. Через три-четыре года пескоройки претерпевают метаморфоз, становятся взрослыми и уходят в Каспийское море. В Куре минога нерестится в возрасте 5—6 лет. 

Взрослая минога присасывается к каспийской кумже во время её хода в реки. В желудках находят водоросли. Вероятно, питается детритом. Во время миграции питание прекращается. Активность возрастает в ночное время.

Распространение 
Эндемик бассейна Каспийского моря, ведёт проходной образ жизни. По речному руслу передвигается вдоль берега или по стрежню.

Встречается в реках Урал, Терек, Кура, Аракс, малых реках побережья Азербайджана и Ирана.

Ранее заходила в Волгу и её притоки. После постройки Волгоградской плотины выше неё не заходит, лишь единичные особи встречались в Волгоградском и Саратовском водохранилищах.

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Каспийская минога
 Природные достопримечательности Оренбуржья 

Миноговые
Монотипические роды бесчелюстных
Бесчелюстные Азии
Бесчелюстные Европы
Фауна Каспийского моря
Животные, описанные в 1870 году
Красная книга Оренбургской области
Объекты аквакультуры